Гаджиево — город в Мурманской области Российской Федерации.
 Гаджиево — одноимённая военно-морская база Северного флота, расположенная в этом городе.